Puolžâsuálui kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puolžâsuálui (ö, lat 69,38, long 28,34), Lappland, Norra Lappland, 
 Puolžâsuálui (ö, lat 69,12, long 28,70), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar